

Le nom Menier est lié à une dynastie d'industriels chocolatiers 
 

Famille Menier

 Menier (entreprise), une ancienne chocolaterie française ;
 Port-Menier localité de la municipalité de l'Île-d'Anticosti, au Québec;
 Château Menier (1900-1953), villa bâtie au Québec pour le compte d'Henri Menier d'après les dessins de Stephen Sauvestre.

Ménier 
 Georges Ménier, un député français

Homonymie de toponyme